Osage River
 Hughes TH-55 Osage harci helikopter
 USS Osage (1863)
 USS Osage (LSV-3)

Kanada
Osage (Saskatchewan)

USA
Osage (Arkansas)
Osage (Iowa)
Osage (Minnesota)
Osage (New Jersey)
Osage (Nyugat-Virginia)
Osage (Ohio)
Osage (Oklahoma)
Osage (Wyoming)
Osage Beach
Osage Bluff
Osage City
Osage Mills
Osage megye (egyértelműsítő lap)
Osage Township (LaSalle megye, Illinois)
Osage Township (Mitchell megye, Iowa)
Osage Township (Becker megye, Minnesota)